Экстраполятор может означать:
 Экстраполятор первого порядка 
 Экстраполятор нулевого порядка